Такмичења у кајаку и кануу  на Летњим олимпијским играма 1952. у Хелсинкиј узаливу Тајвал, било је трећи пут на прoграму Игара.  Одржано је 27. и 28. јула. Такмичило се као и на претходним  играма у Лондону у 9 дисциплина: 8 мушких (4 кану и 4 кајак) и једне женске (кајак).

Учествовало је 159 учесника (146 мушкараца и 13 жена) из 21 земље.
Најмлађи учесник био је Габор Новак из Мађарске са 17 година и 348 дана, а најстарији Бохуслав Карлик из Чехословачке са 43 година и 245 дана.

Земље учеснице 

  7 (6+1)
  4 (4+0)
  9 (8+1)
  6 (6+0)
  1 (1+0)
  Канада 11 (11+0)
  4 (4+0)
  Мађарска 12 (11+1)
  10 (9+1)
  4 (4+0)
  1 (1+0)
  3 (2+1)
  САД 9 (9+0)
 
  7 (6+1)
  10 (9+1)
  13 (12+1)
  5 (4+1) 
  13 (12+1)
  7 (6+1)
  10 (9+1)

Освајачи медаља

Мушкарци 
Кану

 Кајак

Жене 
Кајак

Биланс медаља 

 Биланс медаља, укупно

Биланс медаља после 3. такмичења на ЛОИ 1936—1952. 

 Биланс медаља, укупно

Вишеструки освајачи медаља на ЛОИ 1952. 
У овој табели су они који су освојили најмање 2 медаље.

 Кајак

 Кану

Вишеструки освајачи медаља после 3. такмичења на ЛОИ (1936—1952)
У овој табели су они који су освојили најмање 2 медаље.

 Кајак

 Кану

Референце

Спољашње везе 
 1952 Summer Olympics official report. pp. 624–37. 
 

Спортови на Летњим олимпијским играма 1952.
Кајак и кану на Летњим олимпијским играма